Jadi Mulya (Air Sugihan), een plaats in Indonesië
Jadi Mulya (Nibung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing